Александер Вайдінгер (* 1997) — німецький футболіст.
 Альфред Вайдінгер (* 1961) — австрійський мистецтвознавець.
 Андреас Вайдінгер (* 1970) — німецький композитор.
 Антон Вайдінгер (1766—1852) — австрійський трубач, відомий як винахідник труби з клапанним механізмом.
 Біргіт Відель Вайдінгер (* 1974) — німецька акторка.
 Ганс Вайдінгер (1899—1977) — німецький офіцер, інженер і підприємець, генерал-інженер люфтваффе.
 Отто Вайдінгер (1914—1990) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, оберштурмбанфюрер військ СС.
німецькі прізвища